Флаг Шовге́новского муниципального района Республики Адыгея Российской Федерации.

Флаг района представляет собой прямоугольное полотнище (2:3) синего цвета на котором расположены основные элементы герба: цветок и над ним дугой 7 звёзд, средняя — большая.

Золотой цветок — символ древности и богатства этой земли, 6 малых звёзд — символы 6 сельских поселений района, средняя — мира и единства населения района.

Примечания 

Флаги Адыгеи